gromada Radkowice (powiat iłżecki)
 gromada Radkowice (powiat kielecki)